Universal может означать:

 Universal — восьмой альбом Borknagar.
 Universal Music Group — один из крупнейших лейблов.
 Universal Studios — кинокомпания.
 Universal Channel — телеканал.
 Universal 3D — универсальный формат файла трёхмерной графики, использующий сжатие данных.
 Universal Orlando — парк развлечений во флоридском городе Орландо.

См. также 
 Универсал
 Универсаль
 Universe